Luca Toso, sassofonista italiano
Luca Toso, atleta italiano